Armando steht für:

 Armando (Vorname), dort zu Personen mit diesem Vornamen

Armando ist der Künstlername folgender Personen:

 Armando (eigentlich Herman Dirk van Dodeweerd; 1929–2018), niederländischer Künstler
 Armando (Musikproduzent) (eigentlich Armando Luis Gallop; 1970–1996), US-amerikanischer House-Produzent

Armando ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Armando (* 1978), US-amerikanischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Amando